Guillamon Island, une petite île inhabitée du Royaume-Uni située en Écosse et fait partie des Hébrides intérieures

Patronyme
 Antoine Guillamon, (1991- ), est un joueur français de rugby à XV.
 Juan Carlos Guillamón (1974- ), est un ancien coureur cycliste espagnol. 

Homonymie
Homonymie de patronyme,